Pitcairn ist

 die Hauptinsel der Pitcairninseln, siehe Pitcairn

und der Name von
 Archibald Pitcairne (1652–1713), schottischer Arzt
 David Pitcairn (1749–1809), schottischer Arzt in London
 Harold Frederick Pitcairn (1897–1960), US-amerikanischer Erfinder und Flugpionier
 Andrew Pitcairn-Knowles (1871–1956), britischer Verleger und Fotojournalist
 James Pitcairn-Knowles (1863–1954), Maler, Grafiker und Bildhauer schottischer Abstammung
 John Pitcairn (1722–1775), britischer Marineoffizier
 Robert Pitcairn (1836–1909), schottisch-amerikanischer Unternehmer
 Robert Pitcairn (Seemann), entdeckte 1767 die Pitcairninseln
 Lord Robert Pitcairn (1520–1584), englischer Staatssekretär und Botschafter
 Theodore Pitcairn, US-amerikanischer Pfarrer, Kunstsammler und Mäzen
 William Pitcairn (1711–1791), britischer Arzt und Botaniker

Orte
im Vereinigten Königreich:
 Pitcairn (Perth and Kinross), eine Wüstung in Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Pitcairn (New York)
 Pitcairn (North Dakota), im Richland County
 Pitcairn (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Pitcairninseln
 Pitcairn-Englisch
 Pitcairnia
 Pitcairnioideae